Trevor Jobe, kanadski hokejist, * 14. maj 1967, Brandon, Manitoba, Kanada.

Jobe je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V sezoni 1993/1994 je za Olimpijo Hertz Ljubljana igral v slovenski ligi, kjer je bil s kar osemdesetimi goli in štiriinštiridesetimi podajami najboljši strelec in podajalec rednega dela lige, v končnici pa je dosegel še deset golov in dvanajst podaj, s čimer je bil tudi najboljši podajalec končnice. Po dveh sezonah v nemški ligi je kariero končal v sezoni 2004/2005 pri klubu Winston Salem Polar Twins v ligi SPHL.

Pregled kariere

|-
| Calgary Wranglers
| WHL
| 84/85
|
| 66
| 5
| 19
| 24
|
| 23
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Calgary Wranglers
| WHL
| 85/86
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lethbridge Broncos
| WHL
| 85/86
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 85/86
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 86/87
|
| 58
| 54
| 33
| 87
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 87/88
|
| 36
| 36
| 35
| 71
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 87/88
|
| 36
| 33
| 28
| 61
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newmarket Saints
| AHL
| 88/89
|
| 75
| 23
| 24
| 47
|
| 90
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| Hampton Roads Admirals
| ECHL
| 89/90
|
| 52
| 49
| 23
| 72
|
| 155
|
| 5
| 5
| 5
| 10
|
| 30
|-
| Newmarket Saints
| AHL
| 89/90
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Knights
| ECHL
| 90/91
|
| 59
| 49
| 60
| 109
|
| 229
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newmarket Saints
| AHL
| 90/91
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Richmond Renegades
| ECHL
| 91/92
|
| 34
| 36
| 30
| 66
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Knights
| ECHL
| 91/92
|
| 28
| 18
| 19
| 37
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Knights
| ECHL
| 92/93
|
| 61
| 85
| 76
| 161
| +18
| 222
|
| 9
| 7
| 7
| 14
|
| 38
|-
| New Haven Senators
| AHL
| 92/93
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
| 80
| 44
| 124
|
|
|
|
| 10
| 12
| 22
|
|
|-
| Atlanta Knights
| IHL
| 94/95
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Knights
| ECHL
| 94/95
|
| 18
| 16
| 13
| 29
| +1
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Raleigh IceCaps
| ECHL
| 94/95
|
| 23
| 18
| 22
| 40
| -15
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 95/96
|
| 36
| 33
| 37
| 70
| -15
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tallahassee Tiger Sharks
| ECHL
| 95/96
|
| 20
| 10
| 18
| 28
| -1
| 26
|
| 12
| 7
| 1
| 8
| -7
| 10
|-
| Wichita Thunder
| CHL
| 96/97
|
| 57
| 56
| 69
| 125
|
| 139
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Cottonmouths
| CHL
| 96/97
|
| 4
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|-
| Tucson Gila Monsters
| WCHL
| 97/98
|
| 23
| 15
| 14
| 29
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Cottonmouths
| CHL
| 97/98
|
| 12
| 15
| 18
| 33
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Generals
| UHL
| 97/98
|
| 22
| 24
| 15
| 39
|
| 10
|
| 17
| 11
| 17
| 28
|
| 29
|-
| Baton Rouge Kingfish
| ECHL
| 98/99
|
| 22
| 11
| 12
| 23
| -4
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Amarillo Rattlers
| WPHL
| 98/99
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alexandria Warthogs
| WPHL
| 98/99
|
| 13
| 3
| 9
| 12
| +1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Knoxville Speed
| UHL
| 99/00
|
| 31
| 24
| 19
| 43
| -38
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Ice Hawks
| UHL
| 99/00
|
| 43
| 37
| 42
| 79
| -2
| 42
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Border City Bandits
| CHL
| 00/01
|
| 21
| 12
| 11
| 23
| -36
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wichita Thunder
| CHL
| 00/01
|
| 14
| 9
| 11
| 20
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Elmira Jackals
| UHL
| 00/01
|
| 15
| 6
| 8
| 14
| -13
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mohawk Valley Prowlers
| UHL
| 00/01
|
| 2
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anchorage Aces
| WCHL
| 01/02
|
| 13
| 6
| 4
| 10
| -11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Oberliga (D)
| 01/02
|
| 19
| 16
| 14
| 30
|
| 61
|
| 5
| 4
| 0
| 4
|
| 16
|-
| ERC Selb
| Oberliga Südost
| 02/03
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Hassfurt
| Oberliga Südost
| 02/03
|
| 41
| 42
| 29
| 71
|
| 88
|
| 4
| 2
| 5
| 7
|
| 37
|-
| Sherbrooke Saint-François
| QMSHL
| 03/04
|
| 21
| 13
| 16
| 29
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Verdun Dragons
| QSMHL
| 03/04
|
| 12
| 5
| 13
| 18
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Georges-de-Beauce Garaga
| QSMHL
| 03/04
|
| 16
| 14
| 18
| 32
|
| 12
|
| 23
| 9
| 20
| 29
|
| 24
|-
| Saguenay Fjord
| LNAH
| 04/05
|
| 11
| 2
| 8
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint-Hyacinthe Cousin
| LNAH
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winston Salem Polar Twins
| SPHL
| 04/05
|
| 17
| 7
| 13
| 20
| -33
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1082
| bgcolor="#7FFF00" |880
| bgcolor="#7FFF00" |847
| bgcolor="#7FFF00" |1727
| bgcolor="#7FFF00" |-143
| bgcolor="#7FFF00" |1924
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |93
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |71
| bgcolor="#7FFF00" |127
| bgcolor="#7FFF00" |-7
| bgcolor="#7FFF00" |210
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Calgary Wranglers
Hokejisti Lethbridge Broncos
Hokejisti Spokane Chiefs
Hokejisti Moose Jaw Warriors
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti Newmarket Saints
Hokejisti Hampton Roads Admirals
Hokejisti Nashville Knights
Hokejisti Richmond Renegades
Hokejisti New Haven Senators
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Atlanta Knights
Hokejisti Raleigh IceCaps
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti Tallahassee Tiger Sharks
Hokejisti Wichita Thunder
Hokejisti Columbus Cottonmouths
Hokejisti Tucson Gila Monsters
Hokejisti Flint Generals
Hokejisti Baton Rouge Kingfish
Hokejisti Amarillo Rattlers
Hokejisti Alexandria Warthogs
Hokejisti Knoxville Speed
Hokejisti Adirondack Ice Hawks
Hokejisti Border City Bandits
Hokejisti Elmira Jackals
Hokejisti Mohawk Valley Prowlers
Hokejisti Anchorage Aces
Hokejisti ERC Selb
Hokejisti ERC Hassfurt